Alfredo Danti, doppiatore ed attore
 Antonio Danti, pittore
 Fabio Danti, pilota automobilistico
 Federico Danti, doppiatore
 Giovan Battista Danti, matematico e ingegnere
 Ignazio Danti, matematico e vescovo
 Nicola Danti, politico
 Vincenzo Danti, scultore
 Daniele Lazzarin (Danti), rapper voce dei Two Fingerz